E101 kan betrekking hebben op:
 Riboflavine, vitamine B2 of Lactoflavine
 Europese weg 101
 A1-verklaring (detacheringsverklaring) bij werken als inwoner van de Europese Unie in het buitenland.